Виља Комалтитлан има више значења:

 Општина Виља Комалтитлан (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Комалтитлан (Виља Комалтитлан, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику